Altes Stadtbad steht für
Altes Stadtbad (Augsburg)
Altes Stadtbad (Heilbronn)
Altes Stadtbad St. Johann, Saarbrücken

Siehe auch
Stadtbad
Stadtbad Mitte